Phil Dwyer ist der Name folgender Personen:

* Phil Dwyer (Fußballspieler) (* 1953), walisischer Fußballspieler 
 Phil Dwyer (Musiker) (* 1965), kanadischer Jazzmusiker